Юренево — название населённых пунктов в России:

 Юренево — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Юренево — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Юренево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.